Открытый чемпионат Эшторила 2016 — 27-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося с 2015 года в португальском городе Кашкайш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 25 апреля по 1 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Ришар Гаске
 в парном разряде —  Скотт Липски и  Трет Конрад Хьюи

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Жиль Симон (№ 18 в мире на тот момент). Француз вышел в четвертьфинал, где проиграл № 8 посева Пабло Карреньо Буста. Испанец в свою очередь смог после этой победы дойти до финала, где проиграл соотечественнику Николасу Альмагро. «Испанский финал» на турнире в Португалии случился впервые с 2001 года. Альмагро выиграл первый одиночный титул с 2012 года. Прошлогодний чемпион Ришар Гаске не защищал свой титул.

В парном разряде прошлогодние чемпионы Скотт Липски / Трет Конрад Хьюи не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире. Хьюи в паре с Максимом Мирным был посеян под вторым номером и дошёл до полуфинала, где их обыграла пара со Скоттом Липски и его партнёром по этому году Эриком Бутораком. В финале американцы обыграли первых номеров посева поляков Лукаша Кубота и Марцина Матковского. Липски обновил свой рекорд по победам на местном турнире, доведя счёт до пяти титулов, а Буторак взял здесь свой третий титул. До этого они уже побеждали совместно в 2009 году, после чего Буторак выиграл ещё в 2011 году, а Липски взял (с учётом нынешнего) подряд четыре титула с 2013 по 2016 год.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Николас Альмагро обыграл  Пабло Карреньо Бусту со счётом 6-7(6), 7-6(5), 6-3.
 Альмагро выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Карреньо сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Л. Майер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= П. Соуза
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= П. Лоренци
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Э. Имер 
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Ф. Ф. Сильва
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Н. Альмагро
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Б. Чорич
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= А. Арнабольди 
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Б. Беккер
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Р. Дутра да Силва
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Д. Муньос-де ла Нава
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= И. Сервантес
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Л. Майер
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= П. Лоренци
| RD2-score02-1=65
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Н. Альмагро
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Ж. Соуза
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=6
| RD2-team05= Б. Чорич
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Р. Дутра да Силва
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=1

| RD2-seed07=
| RD2-team07= И. Сервантес
| RD2-score07-1=64
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н. Кирьос
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= Л. Майер
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=65
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Н. Альмагро
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=6
| RD3-team03= Б. Чорич
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Н. Кирьос
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Н. Альмагро
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Н. Кирьос
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Эрик Буторак /  Скотт Липски''' обыграли  Лукаша Кубота /  Марцина Матковского со счётом 6-4, 3-6, [10-8].
 Буторак выиграл 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Липски выиграл 1-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эшторила

 Мировой тур ATP 2016 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Португалия
Теннис
Апрель 2016 года
Май 2016 года
2016